Германское телевидение:
 Deutscher Fernseh-Rundfunk — филиал Имперского общества радиовещания, осуществлявший телевещание в Германии в 1935—1945 гг.
 Deutscher Fernsehen — позывной Рабочего сообщества государственных телецентров ФРГ, под которым оно осуществляло телевещание в 1954—1984 гг.
 Deutscher Fernsehfunk — государственное учреждение ГДР, осуществлявшее телевещание в 1952—1991 гг.